Rener ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Rener (1482–1520), franko-flämischer Komponist und Sänger der Renaissance
 Monika Rener (* 1944), deutsche Philologin